Zabłocie ist der Name von vielen Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zabłocie (Górowo Iławeckie), Ort im Powiat Bartoszycki, bis 1945: Ernstwalde, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 Zabłocie (Ostróda), Ort im Powiat Ostródzki, bis 1945: Katharinenhof, Kreis Osterode, Ostpreußen

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Zabłocie (Grzegorzew)

 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Zabłocie (Zagnańsk)

 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Zabłocie (Sędziszów Małopolski)

 in der Woiwodschaft Kleinpolen: 
 Zabłocie (Biskupice)

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Zabłocie (Czernikowo)
 Zabłocie (Kcynia)

 in der Woiwodschaft Lebus:
 Zabłocie (Jasień)

 in der Woiwodschaft Lublin:
 Zabłocie (Biała Podlaska)
 Zabłocie (Kodeń)
 Zabłocie (Markuszów)
 Zabłocie (Turobin)
 Zabłocie (Wysokie)

 in der Woiwodschaft Łódź:
 Zabłocie (Biała)
 Zabłocie (Kodrąb)
 Zabłocie (Sadkowice)
 Zabłocie (Widawa)

 in der Woiwodschaft Masowien: 
 Zabłocie (Serock)
 Zabłocie (Wiśniew)
 Zabłocie (Wolanów)

 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Zabłocie (Bystrzyca Kłodzka)
 Zabłocie (Nowogrodziec)
 Zabłocie (Żukowice)

 in der Woiwodschaft Podlachien: 
 Zabłocie (Narew)
 Zabłocie (Nurzec-Stacja)

 in der Woiwodschaft Pommern: 
 Zabłocie (Ustka)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Zabłocie (Strumień)
 Zabłocie (Żywiec)

Siehe auch: 
Zabłocie Kanigowskie, Zabłocie Kozłowskie, Sabolottja, Záblatí.